«Святая Эвита» () — аргентинский исторический сериал о Еве Перон, премьерный показ которого начался 26 июля 2022 года. Главные роли в нём сыграли Наталия Орейро и Дарио Грандинетти.

Сюжет 
Литературной основой сценария стал роман Томаса Элоя Мартинеса «Святая Эвита». Главная героиня — первая леди Аргентины Эва Перон, провозглашённая Национальным конгрессом «Духовным лидером нации».

В ролях 
 Наталия Орейро — Эва Перон
 Дарио Грандинетти — Хуан Доминго Перон
 Эрнесто Альтерио- полковник Мури Кениг
 Диего Веласкес- журналист Мариано Васкес
 Франческ Орелла- доктор Педро Ара

Производство и премьера. 
Съёмки сериала проходили в 2021 году в провинции Буэнос-Айрес. Премьерный показ начался 26 июля 2022 года.

Примечания 

Телесериалы Аргентины
Исторические телесериалы о XX веке
Телесериалы 2022 года